Schaumlöffel steht für

 Schaumlöffel, ein Küchenwerkzeug
 Schaumlöffel (Wuppertal), Ortsteil der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen 

Schaumlöffel ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schaumlöffel (1891–1933), Mühlenbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau